А́ласъя́рви — топоним:

 Аласъярви — бывший финский остановочный пункт в Хийтольском сельском поселении Лахденпохского района Карелии.
 Аласъярви — озеро в Хийтольском сельском поселении Лахденпохского района Карелии.
 Аласъярв — проточное пресное озеро в уезде Вырумаа, Эстония.
 Аласъярви — озеро в Тампере, Западная Финляндия, Финляндия.

Примечания